Gunting (Sukorejo)
 Gunting (Wonosari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing